La denominación piedra filosofal puede referirse a:
 La piedra filosofal, una mítica sustancia alquímica capaz de transmutar metales en oro.
 La novela Harry Potter y la piedra filosofal, donde la trama trata sobre ésta.
 La piedra filosofal, según el universo de Harry Potter.
 La piedra filosofal de la que se hace mención en la serie Fullmetal Alchemist.